Frankowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Frankowski (* 1986), polnischer Fußballschiedsrichter
 Edward Frankowski (* 1937), Weihbischof in Sandomierz
 Manfred Frankowski (1942–2021), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Przemysław Frankowski (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Rosie Frankowski (* 1991), US-amerikanische Skilangläuferin
 Tomasz Frankowski (* 1974), ehemaliger polnischer Fußballnationalspieler